Křepice bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

Křepice, Gemeinde im Okres Znojmo
Křepice u Hustopečí, Gemeinde im Okres Břeclav
 Křepice, Ortsteil von Stožice, Okres Strakonice